Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1987 года проведён с 15 по 24 апреля в городе Гронинген. 

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (15-ый турнир).

Карен Ван Лит подтвердила свой титул и завоевала второе чемпионство. Вторая — прошлогодняя вице-чемпионка, чемпионка 1984 года Лён Оттен, третья — чемпионка 1980 и 1985 годов  Петра Полман.

Все призёрки завоевали право представить Нидерланды на чемпионате мира по международным шашкам среди женщин (1987, август,  Минск, СССР). Также участвовала Ипи Пупьес-Копман, занявшая 5 место в национальном чемпионате. Двукратная чемпионка Нидерландов Карен Ван Лит заняла чемпионате мира III место.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1987 года
1987 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1987 году
женщины 1987
Спортивные соревнования в Гронингене